Din Cantecele Mariei Tanase III este un album al cântăreaței de muzică populară Maria Tănase. Acompaniaza: Orchestra Nicușor Predescu (A2, B2, B3, B6, B7), Orchestra Victor Predescu (A1, A3, A6, A7, B1).

Detalii ale albumului

Gen: Folklore, World, & Country
Style: Folk 
Limba: Romana
Format: Vinyl, LP, Mono, Reissue
Inregistrat: Studio
Casa de discuri: Electrecord 
Catalog #: EPE 0221 
Data lansarii albumului:

Lista pieselor  

01 - A1 - Lume, lume  	 	
02 - A2 - Trei focuri ard pe lume 		
03 - A3 - Un tigan  avea o casă 		
04 - A4 - Bade, din dragostea noastră 		
05 - A5 - Văleleu 		
06 - A6 - Hai maică, la iarmaroc 		
07 - A7 - Pe deal pe la Cornățel 		

08 - B1 - Zise numa către mine 		
09 - B2 - Nici acela nu-i fecior 		
10 - B3 - Nu vine mîndru, nu vine 		
11 - B4 - Trenule, mașină mică 		
12 - B5 - Doină din Dolj 		
13 - B6 - Cîte mute, cîte slute 		
14 - B7 - Am avut trei mîndrulițe

Legături externe

Detalii:  

Albume de Maria Tănase